Wapf ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wapf (1823–1884), Schweizer Politiker
 Heinrich Meili-Wapf (1860–1927), Schweizer Architekt